Rahimi ist der Familienname folgender Personen:

 Atiq Rahimi (* 1962), französischer Schriftsteller und Filmregisseur afghanischer Herkunft
 Daniel Rahimi (* 1987), iranisch-schwedischer Eishockeyspieler
 Fuad Rahimi (* 1998), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler
 Hamid Rahimi (* 1983), Hamburger Profiboxer
 Hassan Rahimi (* 1989), iranischer Ringer
 Medalion Rahimi (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Mohammad Reza Rahimi (* 1949), iranischer Politiker und Erster Vizepräsident des Iran
 Soufiane Rahimi (* 1996), marokkanischer Fußballspieler